

Toponyme 
 Gerner (Dalfsen) est un hameau situé dans la commune néerlandaise de Dalfsen, dans la province d'Overijssel.
 Le pont Gerner est un pont sur le canal de Nymphembourg à Munich.

Patronyme 

 Jochen Gerner (1970- ) est un illustrateur et dessinateur français.
 Max Gerner (1900-1977) est un constructeur aéronautique allemand.

Avions 
 Gerner G I était un biplan biplace de sport construit en 1928 par Max Gerner.
 Gerner G IIR était un biplan biplace d’école extrapolé du Gerner G I.

Homonymie de patronyme germanique